Miguel García - conjunto del nombre propio Miguel y el apellido García - puede referirse a:

Personajes 

 Miguel García Cuesta (1803-1873), cardenal español.
 Miguel García Granados (1809-1878) político guatemalteco, presidente de su país (1871-1873).
 Miguel García Moreno (-1876), alcalde de Guyayaquil (1852-1853).
 Miguel García Sierra (18??-19??), gobernador del Valle del Cauca, Colombia.
 Miguel García Topete (18??-19??), militar, político y abogado mexicano.
 Miguel García Vivancos (1895-1972), pintor español.
 Miguel García García (1908-1981), anarquista español.
 Miguel García Cruz (1909-1969), ingeniero mexicano.
 Miguel García Mackle (1927-), poeta venezolano miembro de la Academia Venezolana de la Lengua.
 Miguel García Martín "Miché" (1935-2014), futbolista español.
 Miguel García Candiota (1936-2007), trovador y poeta español.
 Miguel García Zúñiga (1971-), futbolista mexicano.

Apellido compuesto
 Miguel García de la Herrán (1880-1936), militar e ingeniero español.
 Miguel Á. García-Sánchez (1966-), intelectual español.
  Miguel García-Baró (1953-), filósofo español.
 Miguel García-Posada (1944-2012), escritor español.
Miguel Ángel Garcia Carrasco
2006-Vivo

Nombre compuesto
 Miguel Ángel García

Referencias